Turiec (Turóc en hongrois, Turz en allemand) peut désigner en Slovaquie centrale :
 un cours d'eau.
 une région historique correspondant à un ancien comitat du royaume de Hongrie.
 un château-fort connu aujourd'hui sous le nom de château de Zniev, à côté de Kláštor pod Znievom.